Riptide kan verwijzen naar:

 Riptide, rip tide of rip current, een sterke stroming naast de kust.
 Riptide (televisieserie), een detectiveserie voor televisie tussen 1984-1986
 Riptide (stripverhaal), een stripverhaal van Janos Quested over een gemuteerd figuur in een gefingeerd universum (Marvel Comics)
 Riptide (Australische televisieserie), een Australisch televisiedrama met Ty Hardin uit de jaren van 1960
 Riptide (film), een dramafilm uit 1934
 Riptide (album), een album van Robert Palmer uit 1985, indirect genoemd naar de film
 Riptide (Walter Donaldson en Gus Khan), een lied uit 1934, bestemd voor de film, tevens track op album van Robert Palmer
 Rip Tide, een Doctor Who-roman door Louise Cooper
 Riptide (Vance Joy), een nummer uit 2013 van Vance Joy

In Amerikaanse sporten:

 Central Jersey Riptide, een voetbalteam uit Clark, New Jersey
 Los Angeles Riptide, een lacrosse-team uit Carson, Californië
 New England Riptide, een softbalteam voor vrouwen uit Lowell, Massachusetts
 Oregon Riptide, een uitgebreide licentie van de Amerikaanse Basketbal Associatie in Portland, Oregon
 San Diego Riptide, een "Arena Football 2 team" van de Arena Football League dat niet meer bestaat